ESR pode ser o acrónimo de:

Espectroscopia de ressonância paramagnética electrónica, um tipo de espectroscopia
Resistência em série equivalente, usada em condensadores
Eric S. Raymond, um hacker norte-americano

Ver também 
WP:ESR, eliminação semi-rápida

Desambiguações de siglas